Населені пункти в Чехії:

 Градіштє (Бенешов)
 Градіштє (Домажліце)
 Градіштє (Плзень-південь)
 Градіштє (Рокицани)